Bank of America Tower est le nom de plusieurs gratte-ciel :

États-Unis 
 Bank of America Tower (Albuquerque) au Nouveau-Mexique
 Bank of America Plaza (Atlanta) en Géorgie
 Bank of America Building (Baltimore) au Maryland
 Bank of America Tower (Boca Raton) en Floride
 Bank of America Plaza (Dallas) au Texas
 Bank of America Tower (Jacksonville) en Floride
 Bank of America Tower (Los Angeles) en Californie
 Bank of America Plaza (Los Angeles) en Californie
 Bank of America Tower (Lubbock) au Texas
 Bank of America Tower (Miami) en Floride
 Bank of America Tower (New York) dans le New York
 Bank of America Tower (Phoenix) en Arizona
 Bank of America Tower (Providence) au Rhode Island
 Bank of America Tower (Richmond) en Virginie
  au Missouri
 Bank of America Tower (Saint Petersburg) en Floride
 Bank of America Plaza (Tampa) en Floride

Le plus haut bâtiment de Seattle (Washington, États-Unis), autrefois connu sous les noms de Bank of America Tower puis Columbia Seafirst Center, est maintenant surnommé Columbia Center. Seattle possède néanmoins un autre immeuble baptisé Bank of America Fifth Avenue Plaza.

International 

 Bank of America Tower (Hong Kong)

Voir aussi 
 Bank of America Center
 Bank of America Corporate Center